KSBY steht für:
 Salisbury–Ocean City–Wicomico Regional Airport (ICAO-Code), Flughafen im Wicomico County, Maryland
 KSBY (Fernsehstation) in der Central Coast von Kalifornien

Abkürzung